Nki steht für:
 Nki-Nationalpark, Kamerun

NKI steht für:
 Nationale Klimaschutzinitiative
 Nordiska korrespondensinstitutet, schwedische Schule für Fernunterricht
 Notfallsanitäter mit der besonderen Notfallkompetenz „Beatmung und Intubation“, siehe Medizinercorps

Abkürzung